Seng peut désigner :

Patronyme 

 Chan Kin Seng (1985-), footballeur international macanais ;
 José Lai Hung-Seng (1946-), évêque catholique romain de Macao et second évêque chinois ;
 Kim Seng-yong (1987-), footballeur international nord-coréen ;
 Ko Seng-hyoun (?-), baryton verdien sud-coréen ;
 Lee Seng Wee (1930-2015), homme d'affaires singapourien ;
 Lilian Seng (1920-2015), monteuse allemande ;
 Theary Seng (née en 1971), militante des droits de l'homme américano-cambodgienne.

Divers 
 
Patronyme coréen
Patronyme malaisien